Das Herreneinzel der Australian Championships 1953 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Sieger des Turniers wurde der Australier Ken Rosewall, der im Finale seinen topgesetzten Landsmann Mervyn Rose in drei Sätzen (6:0, 6:3, 6:4) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1953